Ulica Obornicka w Poznaniu
 Ulica Obornicka we Wrocławiu

Obornicka